El término pituitaria puede hacer referencia:

 A la glándula pituitaria, nombre antiguo de la hipófisis, una glándula compleja que se encuentra en la base del cráneo, conectada al hipotálamo.
 A la pituitaria o albarraz (Delphinium staphisagria), una planta mediterránea venenosa no es medicinal falsos
 A la membrana pituitaria o mucosa nasal, la mucosa que cubre las fosas nasales. Esta a su vez puede dividirse en 2 porciones:
 Pituitaria roja.
 Pituitaria amarilla. Responsable del olfato.